Појам Бреге може да се односи на:

 Бреге (Мекленбург-Западна Померанија), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Бреге 14
 Бреге 19
 Спортски аеродром Бреге
 Луј Бреге, француски конструктор авиона